Die Liste der Mannschaftskader der Extraliga (Slowakei, Schach) 2015/16 enthält alle Spieler, die für die slowakische Extraliga im Schach 2015/16 gemeldet wurden, mit ihren Einzelergebnissen.

Allgemeines 

Die Mannschaften konnten maximal 20 Spieler melden, allerdings schöpften nur fünf Mannschaften das Kontingent aus. Nicht alle gemeldeten Spieler kamen auch zum Einsatz. Während der ŠK Prakovce mit zehn eingesetzten Spielern auskam, spielten bei ŠO TJ Slávia UPJŠ Košice 18 Spieler mindestens eine Partie. Insgesamt kamen 160 Spieler zum Einsatz, von denen 32 keinen Wettkampf versäumten.

Punktbeste Spieler waren Eva Repková (ŠO ŠKM Angelus Stará Ľubovňa) und Ľubomír Ftáčnik (ŠK Commander Slovan Bratislava) mit je 8,5 Punkten, wobei Repková neun Partien spielte, Ftáčnik elf. Je 8 Punkte aus 11 Partien erreichten Wolodymyr Wetoschko (ŠO TJ Slávia UPJŠ Košice), Zoltán Varga (ŠK Dunajská Streda) und Christopher Repka (ŠO ŠKM Angelus Stará Ľubovňa). Mit Tomáš Likavský (TJ INBEST Dunajov), Libor Havlíček (ŠK Commander Slovan Bratislava), Vojtěch Plát (ŠKŠ Dubnica), Stanislav Pastir (ŠO TJ Slávia UPJŠ Košice) und Ľuboš Gembický (TJ Slávia CAISSA Čadca) erreichten fünf Spieler 100 %, von diesen spielten Likavský und Havlíček je zwei Partien, Plát, Pastir und Gembický je eine.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2015); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2015), wenn diese Zahl eingeklammert ist, handelt es sich um eine nationale Wertung
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Oktober 2015; CRO = Kroatien, CZE = Tschechische Republik, HUN = Ungarn, POL = Polen, ROU = Rumänien, SVK = Slowakei, UKR = Ukraine
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien

ŠO ŠKM Angelus Stará Ľubovňa

ŠK Dunajská Streda

ŠK Slovan Commander Bratislava

ŠO TJ Slávia UPJŠ Košice

REINTER Humenné

ŠKŠ Dubnica

Liptovská šachová škola

ŠK Prakovce

ŠK Strelec Devínska Nová Ves

TJ INBEST Dunajov

ŠK Modra

TJ Slávia CAISSA Čadca

Anmerkungen 
 Kampflose Siege sind in den Einzelbilanzen berücksichtigt, kampflose Niederlagen finden keine Berücksichtigung.

Weblinks 
 Saisonübersicht bei olimpbase.org (englisch)
 Saisonübersicht bei chess-results.com

Extraliga (Slowakei, Schach)
Schach 2015
Schach 2016